Michael Lang může být:

 Michael Lang (promotér) (1944–2022) – americký koncertní promotér
 Michael Lang (fotbalista) (* 1991) – švýcarský fotbalista
 Michael Lang (hudebník) – americký klavírista

Externí odkazy